

Sciences et techniques 
 Un gouffre est une cavité souterraine, souvent d'origine karstique, dont l'entrée présente une verticalité marquée.
 Le gouffre de Fulton est un minimum dans la distribution des exoplanètes en fonction de leur rayon ; il apparaît entre .

Culture et société

Arts plastiques 
 Marcus Curtius se précipite dans le gouffre () est une gravure sur cuivre de Georges Reverdy.

Cinéma et télévision 

 Le Gouffre aux chimères (, retitré ), un film de Billy Wilder, réalisé en 1951 ;
 Les Gouffres, un film d'Antoine Barraud, présenté en 2012 et sorti en 2014 ;
 , titre de plusieurs films et épisodes de séries télévisées ;
 Hors du gouffre (), un film de Raoul Walsh, sorti en 1931 ;
 La Leçon du gouffre, un court métrage muet de Ferdinand Zecca et René Leprince, sorti en 1913 ;
 La Prison sur le gouffre, un film muet de Louis Feuillade, sorti en 1912.

Jeux vidéo 
 Le Gouffre de Helm est une extension du jeu vidéo Le Seigneur des anneaux Online (), sortie en 2013.

Littérature et bande dessinée 

 Le Gouffre aux sorcières (), un roman policier américain de John Dickson Carr, publié en 1933 ;
 Le Gouffre de l'absolution (), un roman de science-fiction d'Alastair Reynolds, publié en 2003 ;
 Le Gouffre du Val d'Enfer,  histoire de la série La Patrouille des Castors de Mitacq, publiée dans Risque-Tout en 1956 puis sous forme d'album en 1984 ;
 Le Gouffre interdit,  histoire de la série Tif et Tondu de Will, Stephen Desberg et Maurice Tillieux, publiée dans Spirou en 1977 ;
 Le Gouffre noir (), un roman de l'écrivain polonais Henryk Sienkiewicz, publié en 1912 ;
 Les Gouffres de la Lune (), un roman de science-fiction d'Arthur C. Clarke, publié en 1961 ;
 La Cité du gouffre (), un roman de science-fiction d'Alastair Reynolds, publié en 2001 ;
 Le Monstre du gouffre noir,  histoire de la série Ted et Narcisse de Gélem, publiée dans Spirou en 1968 ;
 L'Or du gouffre,  histoire de la série Les Timour de Sirius, publiée dans Spirou puis sous forme d'album en 1986 ;
 Les Revenants du fond du gouffre (), un roman de R. A. Salvatore, publié en 1992.

Monuments 
 Le barrage du Gouffre d'Enfer est un barrage-poids voûte construit sur le territoire de la ville de Saint-Étienne (France).
 Le moulin du Gouffre est l'un des moulins à eau du Québec (Canada).

Toponyme 

 de très nombreuses cavités souterraines (consulter la liste générée automatiquement) ;

Canada 
 la rivière du Gouffre, un affluent de la rive gauche du fleuve Saint-Laurent, au Québec (Canada) ;
 la rivière du Gouffre Sud-Ouest, un affluent de la rive est de la partie intermédiaire de la rivière du Gouffre ;

France 
 Le Gouffre, une formation géologique de l'île de La Réunion (France).